Ривольта () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ривольта, Себастьяно (1832—1893) — итальянский ветеринар и бактериолог.
 Ривольта, Энрико (1905—1974) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ривольта, Этторе (1904—1977) — итальянский легкоатлет.
 Ривольта-д’Адда — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.